Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Mary Joe Fernández 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Monica Seles (campionessa)
 Mary Joe Fernández (finale)
 Zina Garrison (secondo turno)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)

 Assente
 Sandra Cecchini (semifinali)
 Susan Sloane (primo turno)
 Mercedes Paz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1991